Фритценс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70309.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Гар (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля